Leclerq ist der Name folgender Personen:

 Agnes zu Salm-Salm, geboren als Agnes Leclerq Joy (1844–1912), Zirkusreiterin, Schauspielerin und Krankenschwester

Siehe auch:

 Leclerc
 Leclercq
 Clercq